Seddio è un cognome italiano.

Origini 
Si tratta di uno dei tipici cognomi siciliani di origine araba. Tipico dell'Agrigentino e in particolare di Porto Empedocle. Presente in Sicilia solo dopo la conquista araba della regione attorno all'800 d.C. Probabilmente originario della parola araba Sidi, oppure frutto di una latinizzazione del più comune nome Siddiqui, spesso riscontrabile nelle varianti Siddiqi, Siddique, Siddiquee, Siddighi, Sadighi, Seddighi, Sidiki, Siddiki, o Siddiquie.

Distribuzione 
Il cognome è riscontrabile maggiormente in Italia, e in particolare in Sicilia, oltre che in Svizzera e negli Stati Uniti.

Personaggi 
 Frank N. Seddio, Membro della New York State Assembly del 59th district (prima del 2006).

Note

Collegamenti esterni 
 https://web.archive.org/web/20030926124625/http://www.cognomiitaliani.org/cognomi/cognomi0017e.htm
 http://www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani/SEDDIO

Cognomi italiani